«СКА-Хаба́ровск» — российский футбольный клуб из Хабаровска. Выступал в Российской премьер-лиге в сезоне 2017/18.

История 
Инициатором создания команды стал начальник окружного Дома офицеров майор Алексей Хмельницкий, начинание поддержал командующий местным военным округом маршал Родион Малиновский. В дебютном сезоне клуб играл в Дальневосточной зоне РСФСР третьей группы СССР, где стал 4-м из шести команд. В последующие несколько лет команда принимала участие в турнирах Вооружённых Сил, Кубке и первенстве РСФСР. В 1957 году клуб вернулся на всесоюзную арену и победил в Дальневосточной зоне класса «Б» (второго по силе дивизиона). В 1958 году победил в 6-й зоне класса «Б», но в общесоюзном финале класса «Б» стал последним из 6 команд. В 1961 году вновь одержал победу в 6-й зоне класса «Б» и вновь неудачно выступил в финале класса «Б» (предпоследнее, 5-е место). Впоследствии выступал во втором и третьем по силе союзных дивизионах. В 1979 и 1987 годах побеждал в своей зоне второй (по силе третьей) лиги. В 1990—1991 гг. играл во второй низшей лиге (4-й союзный дивизион). Лучшим результатом клуба в советское время стало 6-е место в первой (второй по силе) лиге, за этот результат тогдашний тренер команды Борис Семёнов получил звание «Заслуженный тренер РСФСР».

В 1992—1993 годах клуб играл в зоне «Восток» первой российской лиги, где в 1993 году занял последнее место, вылетев во вторую лигу. В зоне «Восток» второй лиги (позднее второго дивизиона) клуб выступал до 2001 года включительно. В 2001 году победил в зоне «Восток» второго дивизиона и переиграл в стыковых матчах за выход в первый дивизион победителя зоны «Урал» «Уралмаш» Екатеринбург (2:2, 1:1); большой вклад в этот успех внесли президент клуба Виктор Озеров и главный тренер Олег Смолянинов. С 2002 по 2017 год клуб выступал в первом дивизионе. Команда заняла 5-е место в 2006 году. В сезоне 2012/13 заняла 4 место с 52 очками за 32 игры и вышла в стыковые матчи, где уступила «Ростову». 28 мая 2017 года одолев клуб «Оренбург» в стыковых матчах (0:0, 0:0, серия пенальти 5:3) впервые вышла в РФПЛ. За сезон выступления в высшей лиге клуб набрал лишь 13 очков и занял 16-е место в чемпионате, из-за чего вернулся обратно в ФНЛ.

С началом нового сезона 2020/2021 команда не стала раскачиваться, а сразу побежала вперёд и после 8 игр имела статистику 5 побед и 3 поражения. 19 октября 2020 года после выездного поражения в матче 16-го тура против «Нижнего Новгорода» (игра закончила 1:0 в пользу хозяев) в отставку с поста главного тренера команды подал Алексей Поддубский. После 16 туров СКА шёл на 14-м месте в турнирной таблице с 18 очками. 21 октября 2020 года бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран был назначен в хабаровский СКА, контракт с 51-летним специалистом подписан до конца сезона. По итогам сезона команда заняла 11-е место, Юран продолжил работу с командой и в следующем сезоне.

В сезоне 2021/22, кроме выступающей в ФНЛ главной команды, в ФНЛ-2 заявлена команда «СКА-Хабаровск-2», которую возглавил Поддубский. После того как Поддубский заменил вернувшегося в «Химки» Юрана, главным тренером «СКА-Хабаровска-2» стал Георгий Бычков.

Названия команды 
 1946—1953 — ДКА
 1954 — ОДО
 1955—1956 — ДО
 1957 — ОСК
 1957—1959 — СКВО
 1960—1999 — СКА
 1999—2016 — «СКА-Энергия»
 с 1 июня 2016 — «СКА-Хабаровск»

Символика

Клубные цвета 
Согласно официальному сайту клуба.

Эмблема 
В 2016 году совет клуба, учитывая мнение многочисленных поклонников, принял принципиальное решение — вернуть команде историческое название, начиная с футбольного сезона 2016/2017 гг. В этой связи возникла необходимость смены названия и эмблемы клуба.

В 2016 году, впервые в 70-летней истории клуба, был разработан брендбук, в котором объединено все то, с чем ассоциируется футбольный клуб «СКА-Хабаровск» у многочисленных хабаровских болельщиков.

В основу логотипа футбольного клуба «СКА-Хабаровск» легла Красная Звезда — символ армейского спорта, который знают не только в России, но и во всём мире. Красная Звезда — символ борьбы. Цветовое сочетание красного с синим вызывает ассоциации с ЦСКА/СКА, что позволит легко сформировать узнаваемость логотипа и всего бренда, так как это традиционные цвета армейских клубов (использование других цветов было бы не уместным). Шрифт в написании «СКА-Хабаровск» имеет гранёную текстуру, которая очень часто встречается в военной атрибутике и знаках отличия (звезды, петлицы, медали и т. п.). Логотип несёт в себе преданность традициям армейского спорта, частью которого клуб «СКА-Хабаровск» является с момента своего создания в 1946 году.

Маскот 
Маскотом клуба является конь СавраСКА, был официально представлен 25 октября 2017 года на матче 1/8 финала Кубка России против санкт-петербургского «Динамо».

Друзья и соперники 
С февраля 2010 г. фактически закреплена официальная дружба футбольных болельщиков хабаровчан и хоккейного СКА из Санкт-Петербурга. Кроме того, фанаты «СКА-Хабаровск» поддерживают команды МХЛ И КХЛ: ЦСКА, Красную Армию и СКА-1946. Также, дружественные отношения поддерживаются с футбольными СКА (Ростов-на-Дону) и ЦСКА (Москва). С остальными футбольными коллективами — отношения нейтральные.
Принципиальным соперником «СКА-Хабаровск» традиционно является «Луч» из Владивостока. Матчи с участием этих команд называются «дальневосточным дерби». Первая игра между командами состоялась 24 июня 1958 года в Хабаровске и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Самый крупный счёт в противостоянии был зафиксирован в Хабаровске 6 сентября 2011 года, со счётом 5:0 победил «Луч-Энергия». Статистика личных встреч на 12.11.2020:

Стадион 

Домашней ареной футбольного клуба «СКА-Хабаровск» является спортивно-парковый комплекс города, расположенный на набережной реки Амур. Стадион имени Ленина, входящий в этот комплекс, построен в 1957 году. Летом 2015 года была начата полномасштабная реконструкция набережной Амура и территории стадиона.

Наивысшие результаты 
 В первенствах СССР: 6-е место в 1-й лиге (1980 г.).
 Победитель Дальневосточной зоны Первой Лиги (Приз Совета Министров СССР): 1957 г.
 В Кубках СССР: 1/4 финала (1963 г.)
 В первенствах России: 16-е место в РФПЛ в сезоне 2017/18.
 В Кубках России: выход в 1/4 финала
 2017 — после победы над «Динамо» СПб, 2:0
 Самая крупная победа: 8:0 («Торпедо» Кокчетав, 1979 год).
 Самое крупное поражение: 0:6 («Волга» НН, 2014 год), 0:6 («Зенит» СПб, 2018 год).

Рекордсмены клуба 
Наибольшее количество матчей
 Владимир Крымский — 489
 Владимир Бычек — 484
 Владимир Козлов — 458

Наибольшее количество голов
 Владимир Козлов — 100
 Геннадий Рютин — 92
 Василий Кармазиненко — 81

Статистика выступлений

В чемпионатах СССР

В чемпионатах России

Текущий состав

Руководство и тренерский штаб 
  Михаил Гусев — генеральный директор
  Алексей Панфилов — спортивный директор
  Ирина Герасько — исполнительный директор
  Сергей Балакирев — заместитель директора по безопасности
  Сергей Ленивкин — начальник команды

  Роман Шаронов — главный тренер
  Алексей Румянцев — старший тренер
  Юрий Шпирюк — тренер
  Олег Саматов — тренер по физической подготовке
  Максим Фролкин — тренер по работе с вратарями
  Антон Михашенок — тренер-аналитик

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
Армейские футбольные клубы
 
Спортивные клубы Хабаровска
Появились в 1946 году в России
1946 год в Хабаровском крае